Sidorowa bzw. Sidorova ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sidorova (Leichtathletin) (* 1984), usbekische Mittelstreckenläuferin
 Anna Wladimirowna Sidorowa (* 1991), russische Curlerin
 Anschelika Alexandrowna Sidorowa (* 1991), russische Stabhochspringerin
 Galina Wladimirowna Sidorowa (1945–2022), russische Skirennläuferin 
 Jewgenija Nikolajewna Sidorowa (1930–2005), russische Skirennläuferin
 Ksenija Sidorova (* 1988), lettische klassische Akkordeonistin
 Marija Igorewna Sidorowa (* 1979), russische Handballspielerin
 Marina Grigorjewna Sidorowa (* 1950), sowjetische Sprinterin
 Olga Wiktorowna Sidorowa (* 1988), russische Naturbahnrodlerin
 Tatjana Alexandrowna Sidorowa (* 1936), sowjetische Eisschnellläuferin 
 Walentina Wassiljewna Sidorowa (1954–2021), sowjetische Fechterin

Siehe auch:
 Sidorow